De manière générale, le mot pointeur désigne quelqu'un ou quelque chose dont le rôle est de pointer. En particulier, le mot est employé dans plusieurs domaines :
 dans le domaine militaire, un pointeur est un artilleur qui pointe le canon ;
 dans une administration ou une entreprise,  un pointeur était un employé chargé du pointage, il est maintenant remplacé par un machine appelée pointeuse ;
 au Moyen Âge, un pointeur est un instrument destiné à aider le lecteur à suivre la ligne de lecture (exemple : le joyau d'Alfred le Grand)
 sur un plateau de cinéma, le premier assistant opérateur, chargé notamment de faire la mise au point de l'objectif de la caméra, est surnommé le pointeur (en anglais ).
 en informatique (de l'anglais pointer) :
 en programmation, un pointeur est une variable contenant une adresse mémoire ;
 dans les interfaces graphique, un pointeur est un symbole, souvent en forme de flèche, pilotée par un dispositif de pointage (comme une souris).
 dans l'argot des prisons, un pointeur (anglais chester) est un agresseur sexuel, notamment un pédophile.
 à la pétanque, un pointeur est la personne qui doit amener les boules le plus proche du cochonnet, à la différence du tireur. 

en:Pointer (disambiguation)
sv:Datatyp#Pekare och referenstyper